Sinoboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1992 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Sinoboletus відносять 11 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Zang, M. 1992. Sinoboletus, a new genus of Boletaceae from China. Mycotaxon. 45:223-227 - P.223

Роди грибів
Болетові